Thut steht für:
 Thut (Familienname), Schweizer Familienname und Geschlecht

Thut ist der Familienname folgender Personen:
 Doris Thut (* 1945), deutsche Architektin
 Kurt Thut (1931–2011), Schweizer Möbelkonstrukteur, Innenarchitekt und Designer
 Niklaus Thut (Claus Tuto; † 1386), Schultheiß von Zofingen 
 Ralph Thut (* 1943), deutscher Architekt und Hochschullehrer